Шатеево — название населённых пунктов в России:

 Шатеево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Шатеево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Шатеево — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Шатеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.